Herts ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Beaumont Herts (1871–1933), US-amerikanischer Theaterarchitekt

Herts steht als Abkürzung für:
 Hertfordshire, englische Grafschaft

Siehe auch:
 Herz (Begriffsklärung)
 Hertz

HERTS